La Lliga de Campions de la UEFA 2003–04 fou la 49a edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 12a sota el nom de Lliga de Campions.

La competició fou guanyada pel FC Porto que va derrotar l'AS Monaco FC per 3 a 0 a l'Arena AufSchalke. Fou la primera edició de la Lliga de Campions en què es disputà ronda de vuitens de final després de la fase de grups.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 

|}

Segona ronda de classificació 

|}

Tercera ronda de classificació 

|}

Fase de Grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final 

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004